Pittore – artista che pratica l'arte della pittura
 Pittore – costellazione
 Quinto Fabio Pittore – politico e storico romano
 Pittore di Brygos – nome convenzionale assegnato ad un ceramografo greco antico
 Pittore di Midia – nome convenzionale assegnato ad un ceramografo greco antico
 Pittore di Andocide – nome convenzionale assegnato ad un ceramografo greco antico
 Pittore di Pisticci – nome convenzionale assegnato ad un ceramografo greco antico
 Pittore di Eretria – nome convenzionale assegnato ad un ceramografo greco antico